

Persone
 Bruno Vincenzi (1923-1995) – politico italiano
 Clara Vincenzi (1934) – cantante italiana, sorella del calciatore Guido
 Fabio Vincenzi (1968) – organizzatore teatrale
 Francesco Vincenzi (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante
 Giovanni Vincenzi (1905-1970) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giuliano Vincenzi (1949) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Guido Vincenzi (1932-1997) – calciatore e allenatore di calcio italiano, fratello della cantante Clara
 Lodovico Antonio Vincenzi (1750-1822) – traduttore e scrittore italiano
 Massimo Vincenzi (1971-2020) – giornalista e scrittore italiano.
 Marta Vincenzi (1947) – politica italiana, sindaco di Genova nel 2007-2012
 Moisés Vincenzi Pacheco (1895-1964) – scrittore costaricano
 Sante Vincenzi (1895-1945) – partigiano italiano, meccanico, decorato della medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Silvano Vincenzi (1940) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere

Pagine correlate
 De Vincenzi
 Vincenti